Bernheim is een van oorsprong joodse familienaam die kan verwijzen naar:

Personen
 Alain Bernheim (filmproducent) (1922-2009), een Amerikaanse filmproducent en literair agent van Franse komaf
 Alain Bernheim (vrijmetselaar) (1931), een Franse pianist en vrijmetselaar
 Antoine Bernheim (1924-2012), een Franse bedrijfsbestuurder en bankier
 Carlos Tünnermann Bernheim (1933), een Nicaraguaanse diplomaat
 Douglas Bernheim (1958), een Amerikaanse econoom
 Émile Bernheim (1886-1985), een Belgische ondernemer
 Emmanuèle Bernheim (1955–2017), een Franse schrijfster 
 Ernst Bernheim (1850-1942), een Duitse mediëvist
 François Bernheim (1947), een Franse zanger, componist en muziekproducent
 Gilles Bernheim (1952), een Franse opperrabbijn (2009-2013)
 Hanno Bernheim (1824-1862), een filosoof
 Hippolyte Bernheim (1840-1919), een Franse medicus en neuroloog
 Isaac Wolfe Bernheim (1848-1945), een Amerikaanse distillateur en filantroop
 Kate Delbarre-Bernheim (1925), een Franse schermster
 Léonce Bernheim (1886-1944), Franse ingenieur en advocaat
 Louis Bernheim (1861-1931), een Belgische generaal in de Eerste Wereldoorlog
 Ludwig Bernheim (1884-1974), een Duitse bestuursrechtjurist
 Michel Bernheim (1908-1985), een Franse filmregisseur
 Pascal Bernheim (1958), een Zwitserse filmregisseur
 Pierre Bernheim (1884-1944), een Franse verzetsstrijder
 Pierre-Antoine Bernheim (1952-2011), een Franse historicus, schrijver en filantroop

Overige
 3467 Bernheim, een planetoïde
 Bernheim Arboretum and Research Forest, een park in de omgeving van Louisville (Kentucky)
 Bernheim-Comofi, een voormalig Belgisch bedrijf in vastgoed
 Bernheim, Dreyfus & Co., een Frans vermogensbeheerder, opgericht in 2007
 Galerie Bernheim-Jeune, een Franse galerie, opgericht in 1863
 Bernheim-petitie, petitie tegen de anti-joodse wetgeving van nazi-Duitsland